Veiko est un prénom estonien pouvant désigner :

Prénom
Veiko Õunpuu (né en 1972), réalisateur de cinéma estonien
 (né en 1941), nageur olympique estonie

Voir aussi

Homonymie de prénom